Ел Венадиљо има више значења:

 Ел Венадиљо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Венадиљо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику